Естасион Луис има више значења:

 Естасион Луис (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Естасион Луис (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику